Playa Grande, qui signifie « grande plage » en espagnol, peut désigner :

Toponymes

: une plage de la province de Guanacaste, haut lieu mondial de surf.

Playa Grande : une ville du département du Quiché.

Playa Grande : une ville et une station balnéaire du département de Maldonado.

Playa Grande : la capitale de la paroisse civile de Bolívar de la municipalité de Bermúdez dans l'État de Sucre.

Voir aussi